Вестлејк има више значења:
 Вестлејк (Тексас)
 Вестлејк (Луизијана)
 Вестлејк (Охајо)